Burg Ried steht für:
 Burg Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Burgruine Ried am Riederberg, Niederösterreich
 Schloss Ried nahe Bozen, Südtirol